Ishikawa Ken’ichi ist der Name folgender Personen:

 Ishikawa Ken’ichi, eigentlicher Name von Ishikawa Toraji (1875–1964), japanischer Maler
 Ishikawa Ken’ichi, eigentlicher Name von Ken Ishikawa (1948–2006), japanischer Mangaka